Трубчатая окрестность подмногообразия в многообразии — это открытое множество, окружающее подмногообразие и локально устроенное подобно нормальному расслоению.

Мотивация 

Поясним понятие трубчатой окрестности на простом примере. Рассмотрим на плоскости гладкую кривую без самопересечений. 
В каждой точке кривой построим линию перпендикулярную к этой кривой. 
Если кривая не является прямой, эти перпендикуляры могут пересекаться друг с другом весьма сложным образом. 
Тем не менее, если рассматривать очень узкую ленточку вокруг кривой, кусочки перпендикуляров, лежащих в ленточке, не пересекутся и покроют всю её без лакун. 
Такая ленточка и является трубчатой окрестностью кривой.

В общем случае рассмотрим подмногообразие  многообразия M и N — нормальное расслоение к подмногообразию S в M. 
В этом случае S играет роль кривой, а M — роль плоскости, содержащей эту кривую. 
Рассмотрим естественное отображение
,
которое устанавливает взаимно-однозначное соответствие между нулевым сечением  расслоения N и подмногообразием S из M. 
Пусть j — продолжение этого отображения на все нормальное расслоение N со значениями в многообразии M, причём j(N) является открытым множеством в M, а j — гомеоморфизмом между N и j(N). Тогда j называется трубчатой окрестностью.

Часто трубчатой окрестностью подмногообразия S называют не само отображение j, а его образ T=j(N), подразумевая тем самым существование гомеоморфизма j между множествами N и T.

Свойства

Для замкнутого гладкого подмногообразия  риманого многообразия, множество  точек на расстоянии  от  образует трубчатую окрестность  при всех достаточно малых положительных значениях .

См. также
Формула трубки

Литература 
 М. Хирш Дифференциальная топология. — М: Мир, 1979.

Многообразия